Klaasen est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Étymologie 
Klaasen est un patronyme néerlandais composé du prénom néerlandais Klaas, diminutif de Nicolas, et de sen qui signifie « fils ». Klaasen signifie donc « fils de Klaas ».

Variantes

Prénoms masculins 
Claas et Claes

Prénoms féminins 
 Clasien, Clasina, Clasine, Clazien
 Klaasje, Klasien, Klasina, Klaziena

Variantes patronymiques 
 Claassen, Claessen, Claessens
 Klas, Klasen, Klasen, Klasen, Klaassen,

Patronyme 

 Alex Klaasen (1976-) acteur et chanteur néerlandais ;
  (1990-), joueur de rugby sud-africain ;
 Davy Klaassen (1993-), footballeur international néerlandais ;
  (1951-), journaliste néerlandais ;
  (1991-), joueur de cricket sud-africain ;
  (1984), joueur de fléchettes professionnel néerlandais ;
  (1957-), musicienne sud-africaine, sœur de Thandi Klaasen ;
 , plus connu sous le pseudonyme Luc Ex (1958-), musicien et compositeur néerlandais ;
 Raven Klaasen (1982-), joueur sud-africain de tennis ;
 Robert Klaasen (1993-), footballeur néerlandais ;
 Thandi Klaasen (1931-2017), chanteuse de jazz sud-africaine, sœur de Lorraine Klaasen ;
  (1920-1981), footballeur néerlandais.

Astronomie 
 (16958) Klaasen, astéroïde de la ceinture principale aréocroiseur.

Références 

Patronyme néerlandais